Otto Klemperer ist der Name folgender Personen:

* Otto Klemperer (Otto Nossan Klemperer; 1885–1973), deutscher Dirigent und Komponist
 Otto Klemperer (Physiker) (Otto Ernst Heinrich Klemperer; 1899–1987), deutsch-britischer Physiker